Огнивцев — русская фамилия. Известные носители:
 Огнивцев, Александр Павлович (1920—1981) — советский оперный певец (бас), Народный артист СССР. 
 Огнивцев, Сергей Борисович (род. 1951) — российский экономист.